Maumee steht für:
 Maumee, Stadt in Ohio, Vereinigte Staaten
 Maumee Bight, Bucht der Ross-Insel, Antarktis
 Maumee Motor Car Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Maumee-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Walgreen-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Maumee River, Fluss in Ohio, Vereinigte Staaten
 USNS Maumee (T-AO-149), US-amerikanischer Marinetanker